Adair ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Adair, britischer DJ, Remixer und Musikproduzent
 Beegie Adair (1937–2022), US-amerikanische Jazzpianistin
 Bethenia Angelina Owens-Adair (1840–1926), US-amerikanische Feministin und Sozialreformerin
 Brandon Adair (* 1985), US-amerikanischer Basketballschiedsrichter und -spieler
 Charles Wallace Adair junior (1914–2006), US-amerikanischer Diplomat
 Craig Adair (* 1963), neuseeländischer Radrennfahrer
 Daniel Adair (* 1975), kanadischer Schlagzeuger und Sänger

 E. Ross Adair (1907–1983), US-amerikanischer Politiker
 Ellen Adair (* 1988), US-amerikanische Schauspielerin und Schriftstellerin
 Erin Saoirse Adair (* 1991), kanadische Folkmusikerin
 Gilbert Adair (1944–2011), britischer Schriftsteller und Filmkritiker
 Hazel Adair († 2015), britische Drehbuchautorin
 Hugh R. Adair (1889–1971), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 J. Leroy Adair (1887–1956), US-amerikanischer Jurist und Politiker

 Jean Adair (1873–1953), kanadische Schauspielerin
 Jerry Adair (1936–1987), US-amerikanischer Baseballspieler
 Jessica Adair (* 1986), US-amerikanische Basketballspielerin
 Jim Adair (* 1948), kanadischer Eishockeyspieler

 Mark Adair (* 1993), englischer Cricketspieler
 Mildred Adair (1895–1943), US-amerikanische Pianistin, Organistin, Musikpädagogin und Komponistin
 Molly Adair (1905–1990), britische Filmschauspielerin
 Paul Neal Adair (Red Adair; 1915–2004), US-amerikanischer Feuerwehrmann und Unternehmer
 Robert Adair (1763–1855), britischer Diplomat
 Robert K. Adair (1924–2020), US-amerikanischer Physiker
 Ron Adair (* 1931), australischer Fußballspieler
 Sandra Adair (* 1952), US-amerikanische Filmeditorin
 Tom Adair (1913–1988), US-amerikanischer Liedtexter, Komponist und Drehbuchautor

Orte:

in Neuseeland:

 Adair (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:

 Adair (Idaho), im Shoshone County
 Adair (Illinois), im McDonough County
 Adair (Iowa), im Guthrie County
 Adair (Kentucky), im Hancock County
 Adair (Michigan), im St. Clair County
 Adair (Mississippi), im Carroll County
 Adair (Missouri), im Adair County
 Adair (Ohio), im Columbiana County
 Adair (Oklahoma), im Mayes County
 Adair (Tennessee), im Madison County
 Adair (Texas), im Terry County
 Adair (CDP), im McDonough County, Illinois – Census designated place
 Adair Division, im Mayes County, Oklahoma – Census designated place
 Adair Village, im Benton County, Oregon

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Adair Slough, in Oregon
 Adair Spring Branch, in Texas
 Lewis Branch Adair Creek, in Michigan

im NRHP gelistete Objekte:

 Adair Gardens Historic District, in Knoxville, Tennessee, ID-Nr. 94001136
 Adair Park Historic District, in Atlanta, Georgia, ID-Nr. 00000563
 Adair Viaduct, ein historisches Objekt des NRHP, im US-Bundesstaat Iowa
 W. L. Adair General Mercantile Historic District, ein historisches Objekt des NRHP, im US-Bundesstaat Montana

Sonstiges:

 Adair Creek Mine, eine Mine im Reynolds County, Missouri
 Adair Gas and Oil Field, ein Ölfeld im St. Clair County, Michigan
 Adair Oil Field, ein Ölfeld im Daines County, Texas
 Lake Adair, ein See in Florida
 Adair Airport, im Barren County, Kentucky
 Adair Airstrip, im Macomb County, Michigan
 Adair Air Force Station, im Benton County, Oregon – nicht mehr existent

Siehe auch:

 Adair Branch
 Adair County
 Adair Creek
 Adair Lake
 Adair Run
 Adair Township
 Ader